Dominic Thiem era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto nei quarti di finale da Sam Querrey.

In finale Querrey ha sconfitto Rafael Nadal con il punteggio di 6-3, 7-63.

Teste di serie 

  Novak Đoković (quarti di finale)
  Rafael Nadal (finale)
  Marin Čilić (semifinale)
  Dominic Thiem (quarti di finale)

 David Goffin (secondo turno)
 Nick Kyrgios (semifinale)
 Jack Sock (primo turno)
 John Isner (primo turno)

Qualificati 

  Taylor Fritz (primo turno)
  Stefan Kozlov (primo turno)

 Yoshihito Nishioka (quarti di finale)
 Frances Tiafoe (primo turno)

Lucky loser 

  Jordan Thompson (secondo turno)

Wildcard 

  Novak Đoković (quarti di finale)
  Aleksandr Dolhopolov (primo turno)

 Ernesto Escobedo (secondo turno)
 Lucas Gómez (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Abierto Mexicano Telcel 2017